Dullinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Dullinger (1803–1878), österreichischer Hof- und Kirchenmaler
 Silvia Dullinger (* 1959), österreichische Juristin und Hochschullehrerin